Finn může být:

 Finn (jméno) - mužské rodné jméno irského a severského původu
příjmení
 Alexandr Juljevič Finn-Jenotajevskij (1872–1943), ruský ekonom
 Frank Finn (1868–1932), britský ornitolog
 Huckleberry Finn, postava z knih Marka Twaina
 Mickey Finn (1947–2013), britský bubeník
 Steven Finn (* 1966), kanadský lední hokejista

další významy
 Finn Brothers, novozélandské hudební duo
 Finn Harps FC, irský fotbalový klub
 Finn (jachting), lodní třída v olympijském jachtingu
 Finn (Star Wars), postava z Hvězdných válek
 Vinni (německy Finn), sídlo v Estonsku